Geografie
 Wigan (district) - district in het Engelse graafschap Greater Manchester
 Wigan (Engeland) - plaats in Engeland
 Station Wigan North Western - station in de plaats Wigan
 Station Wigan Wallgate - Station in de plaats Wigan

Sport
 Wigan Athletic FC - Engelse betaaldvoetbalclub
 Wigan Borough FC - voormalige voetbalclub

Overig
 Wigan-Barlow - historisch merk motorfietsen